GOTS steht als Abkürzung für:

 Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin, ein Fachverband deutschsprachiger Sportmediziner
 Global Organic Textile Standard, ein Ökosiegel für die Textilverarbeitung
 Flugplatz Simenti, ICAO-Code des senegalesischen Flughafens

Siehe auch:
 Gods (Begriffsklärung)
 Gots
 Gotz

Abkürzung